5 Pułk Strzelców Podhalańskich (II RP)
 5 Pułk Strzelców Podhalańskich im. gen. Andrzeja Galicy